Die Football League Second Division 1933/34 war die 38. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 26. August 1933 und endete am 5. Mai 1934.

Zweitligameister wurde Grimsby Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Preston North End in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1934/35 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Newcastle United und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Millwall und Lincoln City F.C., wobei Lincoln fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Millwall in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1934/35 Third-Division-North-Meister FC Barnsley und aus der Third Division South der Gewinner Norwich City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1933-34 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1933/34
1933